Аделаи́да Юлиа́новна Бо́льская (, урождённая Скомпская (), по мужу Диенгейм-Щавиньская-Брохоцкая (); 16.11.1863, Подольская губерния — 29.9.1930, Таллин) — русская оперная певица (лирическое сопрано) и вокальный педагог.

Биография 

До 1880 года училась в закрытом монастырском пансионе  в Мюнхене сначала игре на фортепиано, позже пению. В 1883—1888 годах в Московской консерватории у Джакомо Гальвани и Фёдора Коммиссаржевского. Во время учёбы принимала участие в концертах русского музыкального общества с произведениями и под управлением П. И. Чайковского. Окончила консерваторию с малой серебряной медалью и затем в течение года совершенствовала вокальное мастерство в Италии. Дебютировала в миланском театре , выступала также в Лоди, участвовала в концертах дирижёров Шарля Ламурё и Эдуара Колонна.

По возвращении в Россию при активном участии Чайковского была принята в Большой театр; пела под фамилией Скомпская. В 1889 году дебютировала на его сцене в партиях Памины («Волшебная флейта»), Гориславы («Руслан и Людмила») и Татьяны («Евгений Онегин»). Выступала в Большом театре до 1892 года; 17 апреля 1892 года исполнила партию Леоноры в премьере оперы Антона Симона «Ролла». Именно Скомпской Чайковский хотел отдать заглавную партию в новой опере «Иоланта», которую собирались ставить в Петербурге (на премьере 18 декабря пела Медея Фигнер), однако она была вынуждена уволиться из-за болезни до истечения контракта и уехать лечиться во Францию. 

В 1893 году Аделаида Скомпская вышла замуж за графа Александра Диенгейм-Щавиньского-Брохоцкого, в 1894 году родила дочь Марию Ванду. Продолжая заниматься вокалом, брала в Париже уроки у знаменитой французской певицы Миолан-Карвальо. В Париже выступала в салонах и частных собраниях под псевдонимом ***, где её услышал композитор Массне и настоятельно советовал взять сценический псевдоним и выступать публично. Так как певица отказывалась от иностранных имен, композитор предложил псевдоним — Больска, взяв фамилию героя «Приключения Ладислава Больского» (; 1864) Виктора Шербюлье.

По настоянию друзей в 1896 году возобновила концертную деятельность, с огромным успехом выступив в театре «Лисео» в Барселоне в партии Офелии. Из предложенных ей после этого ангажементов Больска предпочла приглашение Директора императорских театров И. А. Всеволожского в Мариинский театр. Для ангажемента певицы царская власть разрешила временный въезд мужа Больска графа Дингейм-Щавиньского-Брохоцкого на территорию Российской империи, оставившего Польшу после восстания 1863 года.

Дебютировала в Санкт-Петербурге в партии Татьяны («Евгений Онегин» Чайковского) 22 сентября 1897 года и выступала на сцене Мариинского театра в ведущих партиях вплоть до 1918 года. Среди премьер Больской — Волхова в «Садко» (26 января 1901 года) и Марфа в «Царской невесте» (30 октября 1901 года) Николая Римского-Корсакова, Дамаянти в «Нале и Дамаянти» Антона Аренского (9 сентября 1908 года).

Впервые исполнила на русском языке партию Зиглинды в «Валькирии» (24 ноября 1900 года) и партию Евы «Нюрнбергских мейстерзингерах» (20 марта 1914 года) Рихарда Вагнера. Во время летних отпусков гастролировала в городах русской провинции: Тифлисе (антреприза П. Зурабова и М. Валентинова), Харькове, Киеве и Одессе (антреприза М. Валентинова), Таганроге, Черкасске, Екатеринославе, Кишиневе, Кисловодске, Вильно, Риге. Также каждый год выступала в Варшаве. Выступала в Париже, Лондоне (Ковент-Гарден). На протяжении многих лет брала уроки пения у Бертрами в Париже, где постоянно проживала.

В 1918 году контракт Больской с Мариинским театром был досрочно разорван. Певица выступала эпизодически в концертных программах. С 1918 года итальянская подданная. С 1920 по 1923 год была профессором вокального класса в Петроградский консерватории. В 1923 году уехала в Варшаву, где также преподавала в консерватории.

Скончалась в Таллине, похоронена в Варшаве на кладбище Старые Повонзки.

Творчество 
Больская была также камерной исполнительницей. По мнению современного музыкального критика,
То, что Аделаида Больская, «солистка Его Величества», голос которой в опере был «каскадом жемчужных брызг», была лучшей исполнительницей романсов Чайковского и Рахманинова, дает представление о точном месте этой певицы на русской сцене в конце прошлого — начале этого века.

Камерный репертуар Больской включал также сочинения Михаила Глинки, Антона Рубинштейна, Цезаря Кюи, Сергея Танеева, Александра Гречанинова, Александра Глазунова, Рейнгольда Глиэра и др.

Сохранились записи Аделаиды Больской фирмы «РАОГ» — два дуэта с А. Лабинским. Среди других партнёров Больской по оперной сцене были такие выдающиеся артисты, как Фёдор Шаляпин, Леонид Собинов, Фёдор Стравинский, Николай Фигнер, Лев Сибиряков, Маттиа Баттистини, Иван Ершов, Фелия Литвин, братья Ян и Эдуард Решке.

Общественная деятельность 

Больская была попечительницей в благотворительном обществе при римско-католическом Храме св. Екатерины в Петербурге. Часто участвовала в благотворительных концертах. В 1901 год у, отвечая на вопрос императора Николая II, как он может отблагодарить её за талантливое пение, Больская испросила разрешение на установку памятника Фредерику Шопену в Варшаве — до этого все попытки установить памятник великому композитору были безуспешны; к концу того же года певица вместе с мужем составила комитет по сооружению памятнику, утверждённый варшавским генерал-губернатором. Больская помогала собирать деньги на памятник, в том числе сборами от своих выступлений, организовывала концерты в Петербурге, Варшаве, Лондоне, средства от которых шли в фонд комитета. В 1926 году памятник Шопену (архитектор Вацлав Шимановский) был установлен в Варшаве в парке Лазенки.

Репертуар 

 Людмила и Горислава «Руслан и Людмила» М. Глинки
 Татьяна «Евгений Онегин» П. Чайковского
 Волхова «Садко», Снегурочка «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова
 Франческа «Франческа да Римини» Э. Направника
 Катарина Брагадини «Анджело» Ц. Кюи
 Сефиза «Месть амура» А. Танеева
 Эвридика «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка
 Памина «Волшебная флейта», Церлина «Дон Жуан» В. А. Моцарта
 Агата «Волшебный стрелок» К. М. Вебера
 Галька «Галька» Ст. Монюшко
 Эльза «Лоэнгрин», Елизавета «Тангейзер» Вагнера
 Виолетта «»Травиата» Д. Верди
 Мими «Богема» Д. Пуччини
 Маргарита «Гугеноты» Д. Мейербера
 Маргарита «Фауст», Джульетта «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно
 Джульетта и Антония «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха
 Эсклармонда «Эсклармонда» Ж. Массне.
 Лиза «Пиковая дама» П. Чайковского
 Маша «Капитанская дочка» Ц. Кюи

Примечания

Литература 

 Базылев Л. Поляки в Петербурге. — СПб.: Блиц, 2003.
Ежегодник императорских театров. Сезон 1901—1902 гг. 
 Ленинградский государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета им С. М. Кирова: [Альбом]. — Л.: Музыка, 1983. 
 Московская Консерватория: 1866—1966. — М., 1966. 
 Музыка и музыканты. Творческие и биографические материалы в фондах и коллекциях рукописного отдела Пушкинского Дома XVIII—XX в. — СПб., 2003. — С. 293.
 Музыкальная энциклопедия. / Сост. Л. З. Корабельникова. — М.: Сов. Энциклопедия, 1973. — С.520.
Старк Э. (Зигфрид). Петербургская опера и её мастера. 1890—1910. — Л.-М., 1940. 
 Чайковский и театр. — М.-Л., 1940. 
 Чайковский на московской сцене. Первые постановки в годы его жизни. — М.-Л.: Искусство, 1940. — С.177-179.
 П. И. Чайковский С. И. Танеев. Письма. / Сост. В. А. Жданов. — М.: Госкультпросветиздат, 1951. — С.149, 152, 512.
 Иванова М. В. Памятник Фредерику Шопену. СПб, 2011

Книги на иностранном языке.
 Kronenberg L. J. Wspomnienia. Warszawa: F. Hoesick, 1933. S. 205.
 Mechaisz Janusz Młynarski. Suwałki: Suwalskie towarzystwo muzycznego, 1994. S. 19.
 Enciclopedia della spettacolo. Roma. 1954—1962. T.II. S.745-746.
 Księga adresowa / Polski kalendarz piotrogradzki na rok 1916. S. 7.
 Słownik muzyków polskich. Kraków, 1964. S. 52.
 Słownik biograficzny teatru polskiego 1765—1965. Warszawa, 1973. S. 54.

Академические музыканты Польши
Академические музыканты Российской империи
Сопрано
Оперная труппа Большого театра
Оперная труппа Мариинского театра
Выпускники Московской консерватории
Русские эмигранты первой волны в Польше
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Похороненные на кладбище Старые Повонзки